Piscina (Italië), plaats en gemeente in Italië
 piscina (kerk), een nis in de muur van een katholieke kerk waarin de ampullen worden geplaatst tijdens de mis. Zie ook sacrarium.